С 10 по 21 января 2000 года в США состоялся 15-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был 5-й розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. Формула розыгрыша была вновь изменена — теперь 12 участников, разбитые на четыре группы по три страны, в однокруговом турнире разыгрывали выход в четвертьфиналы (по две лучших команды из каждой группы). Вновь на турнир была приглашены команды-гости, ими стали ,  и .

Отборочный турнир

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Карло Кораццин

3 мяча
  Карлос Павон

2 мяча
  Роберто Паласиос
  Арнольд Дуарика
  Коби Джонс

Символическая сборная 
 Вр —  Крейг Форрест
 Зщ —  Рафаэль Маркес
 Зщ —  Джейсон де Вос
 Пз —  Рамон Рамирес
 Пз —  Роберто Паласиос
 Пз —  Расселл Латапи
 Нп —  Коби Джонс
 Нп —  Арнольд Дуарика
 Нп —  Карло Кораццин
 Нп —  Карлос Павон
 Нп —  Дуайт Йорк

Статистика

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

2000
Февраль 2000 года
2000 год в Калифорнии
2000 год во Флориде
2000 год в футболе
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2000 году